Příjmení Veleba nosilo či nosí více významných osobností:

 František Václav Veleba (též Welleba) (1776–1856) – český malíř, básník a spisovatel-pragensista
 Jan Veleba (* 1947) – český zemědělský funkcionář a politik
 Jan Veleba (běžec) (* 1986) – český atlet
 Pavel Veleba (* 1976) – český fotbalový útočník
 Vilém Veleba (1870–1956) – rakousko-uherský a později československý politik

Externí odkazy